La Coupe des Nations désigne des compétitions dans plusieurs sports :
 Athlétisme :
 Coupe du monde des nations d'athlétisme
 Coupe d'Europe des nations d'athlétisme
 Coupe des nations de la WMRA
 Coupe des nations de patinage artistique, ancien nom de la coupe d'Allemagne de 1989 à 1997.
 Escrime : la Coupe des nations est remise à la fin de toute compétition internationale de la Fédération internationale d'escrime ou de la Confédération européenne d'escrime, à la meilleure nation, toutes disciplines confondues.
 Football :
 Coupe des nations de la CONCACAF (renommée Gold Cup en 1991)
 Coupe d'Afrique des nations de football
 Hockey sur glace
 Coupe des nations féminine
 Coupe des nations (renommée TUI Nations Cup en 2005)
 Coupe d'Europe des nations de rugby à XIII
 Sports équestres :
 Coupe des nations de saut d'obstacles
 Coupe des nations de concours complet
 Coupe des nations de dressage
 Cyclisme :
 UCI Coupe des Nations U23
 UCI Coupe des Nations Juniors
 UCI Coupe des Nations Femmes Juniors
 Coupe des nations Ville Saguenay
 rugby à XV :
 Coupe des nations de rugby à XV
 rink hockey
 Coupe des nations de rink hockey